Servais provient du nom latin Servatius.

Toponyme 

 Servais, commune française de l'Aisne.

Patronymes 

 Adrien-François Servais (1807-1866), violoncelliste et compositeur belge ;
 Annie Servais-Thysen (1933-2022), femme politique belge ;
 Emmanuel Servais (1811-1890), ancien Premier ministre du Luxembourg ;
 Franz Servais (1846-1901), chef d’orchestre et compositeur belge, fils d'Adrien-François Servais ;
  ;
 Jean-Claude Servais (1956-), dessinateur de bande dessinée belge ;
 Marguerite Mongenast-Servais (1882-1925), féministe luxembourgeoise ;
 Max Servais (1904-1990), écrivain et illustrateur belge ;
 Paul Servais, historien et archiviste belge ;
 Raoul Servais (1928-2023), réalisateur de film d'animation belge.

Prénom

Autre 
 Servais, nom d'un violoncelle fabriqué en 1701 par Antonio Stradivari, nommé d'après Adrien-François Servais

Voir aussi 
 , nom de plusieurs localités